Александър Върбанов може да се отнася за:

 Александър Върбанов (щангист) – български щангист
 Александър Върбанов (хандбалист) – български състезател и треньор по хандбал